Buen hace referencia a varios artículos:

Definición
 Bueno, bondad, bien (filosofía), lo correcto

Apellido 
 Odón de Buen
 Sadí de Buen Lozano

Arte 
A buen fin no hay mal tiempo, de Shakespeare.
A buen juez, mejor testigo, leyenda popupular convertida en pieza literaria por José Zorrilla.
El buen soldado Švejk, de Haroslav Hasek.
Buen viaje, grabado de Goya.

Botánica 
Buen varón
Buen Enrique o Chenopodium bonus-henricus

Lugares 
 Buen Pasto
 Monte Abantos o "Buen Monte del Oso"
 Buenos Aires
 Camino Parque del Buen Ayre
 "Buen Retiro" o Parque del Retiro de Madrid, jardines en Madrid (véase también Palacio del Buen Retiro, Casón del Buen Retiro, Porcelana del Buen Retiro, Real Coliseo del Buen Retiro, Teatro de los Jardines del Buen Retiro, etc.
Castillo del Buen Amor (Salamanca), en el término municipal de Topas

Otros conceptos 
"El Buen Conde", por antonomasia Fernán González
"Buen amor" (véase amor y Amor sagrado y amor profano)
Libro de buen amor, obra del mester de clerecía del siglo XIV.
Buen-comportamiento, terminología matemática
Buen salvaje, lugar común o tópico en la literatura y el pensamiento europeo de la Edad Moderna
Buen humor
Buen gusto artístico (véase gusto)
Academia del Buen Gusto, tertulia cultural madrileña del siglo XVIII.
El Buen Gusto del Teatro, sociedad cultural argentina

Películas y telenovelas
Un buen año
El buen alemán
Un buen día lo tiene cualquiera
Buen partido, telenovela.mimarido. tik

Política
"Buen gobierno" (véase gobierno y gobernanza)
Primer Nueva coronica y buen gobierno''
Caracoles y Juntas de Buen Gobierno, regiones organizativas de las comunidades autónomas zapatistas

Religión 
Buen Pastor
Buen Jesús
Buen Samaritano
Buen Ladrón
Iglesia del Cristo del Buen Viaje
Catedral Basílica Inmaculada Concepción del Buen Viaje
Nuestra Señora del Buen Aire
Hermandad de El Buen Fin (Sevilla)
Iglesia del Buen Suceso
Iglesia de la Virgen del Buen Reposo